Palestijns voetbalelftal (mannen)
 Palestijns voetbalelftal (vrouwen)